Plastifizierung bzw. Plastifizieren steht für:

 Das Weichmachen von Materialien, siehe Plastifikation
 das Beschichten von Metallen mit Kunststoffen, siehe Plastifizieren (Beschichten)